Баррандовский мост () — автомобильный мост через Влтаву в Праге, построен 1978—1988 гг., до 1990 года назывался «Мост Антонина Запотоцкого» ().

Является важным дорожным узлом южной части города: мост является частью Городской кольцевой дороги и имеет четыре полосы в каждую сторону; он доступен также пешеходам и велосипедистам. Пока не была закончена южная часть  Пражской кольцевой дороги, был самым нагруженным элементов в системе улиц Праги (на 2008 год 137000 автомобилей в день). Здесь проходил основной транзитный маршрут, соединявший автомагистраль  (направление на Йиглаву и Брно) с автомагистралью  (направление на Плзень и Мюнхен).

Ширина моста в разных местах составляет от 40 до 55 м, общая длина 352 м. Мостовое полотно находится на высоте 15 м над уровнем Влтавы. Мост образует с рекой острый угол 53 градуса. На левом берегу моста находится сложная многоуровневая развязка.

Мост украшен огромными бетонными элементами авторства Йозефа Климеша (Josef Klimeš).

Примечания 

Мосты через Влтаву
Балочные мосты Чехии